

События 
 Консулы Флавий Рихомер и Флавий Клеарх.
 После смерти Фритигерна между вождями готов начинаются раздоры. Феодосию удаётся заключить с готами договор, по которому они получают зерно, скот и земли во Фракии, Фригии и Лидии. Победа над другими повстанцами.
 384—399 — Папа св. Сириций.
 Константинопольский собор христианской Церкви
 Восстание сяньбийцев на реке Вэй против тангутов. Основание ими царства Западная Цинь.
 Теле перекочевали в северные степи.
 Поход тангутов в Западный край. Взятие Кучи.

Родились 
 Гонорий (римский император)

Скончались 
 Дамасий I (папа римский)

См. также